Graafsebrug (Nijmegen), een brug over het Maas-Waalkanaal in Nijmegen
John S. Thompsonbrug, een brug over de Maas bij Grave